Ribonucleïnezuur - een biologisch macromolecuul

Verder
 Religion Newswriters Association - een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met religieuze berichtgeving
 Nepal Airlines - een Nepalese luchtvaartorganisatie, voorheen bekend als Royal Nepal Airlines
 Republic of New Afrika - een zwart-nationalistische politieke beweging in de Verenigde Staten
 Ràdio Nacional d'Andorra - de Catalaanstalige nationale radio-omroep van Andorra